Miramar, població de la comarca de la Safor (País Valencià)
 Miramar (Mallorca), possessió situada entre Deià i Valldemossa
 Miramar (Figuerola del Camp), nucli de població del municipi de Figuerola del Camp, a l'Alt Camp
 Serra de Miramar, accident de relleu entre les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà
 Miramar (Capellades), muntanya de la comarca de l'Anoia
 Miramar (Buenos Aires), ciutat argentina de la província de Buenos Aires.
 Orquestra Miramar, de les comarques gironines